Teresini – abitanti di Santa Teresa Gallura
Teresini – abitanti di Spoltore